Дворжачек () — чешская фамилия.

 Дворжачек, Владимир (род. 1934) — чехословацкий хоккеист, вратарь.
 Дворжачек, Давид (род. 1992) — чешский хоккеист, нападающий.